Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 940 dans le monde.

 Route nationale 940, en Belgique
 Route 940 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 940 en Finlande
  dans certains départements, en France